Огибное — название населённых пунктов в России:

 Огибное — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Огибное — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.